Малы́гино — посёлок в Ковровском районе Владимирской области России, входит в состав Малыгинского сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 10 км на северо-запад от Коврова, в 11 км на север-восток от ж/д станции Новки.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Малышевской волости Ковровского уезда, с 1926 года — в составе Эдемской волости. В 1859 году в деревне числился 21 двор, в 1905 году — 25 дворов, в 1926 году — 31 двор. 

С 1929 года деревня входила в состав Кисляковского сельсовета Ковровского района, с 1940 года — в составе Малышевского сельсовета, с 1972 года — в составе Ручьевского сельсовета, с 2005 года — в составе Малыгинского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В посёлке находятся средняя школа, детский сад, музыкальная школа, филиал Ковровского дома культуры, детско-юношеская спортивная школа «Олимп», отделение почтовой связи, отделение Сбербанка.

Экономика 
 ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича» — один из крупнейших производителей силикатного кирпича в Центральном регионе России. Предприятие построено в 1958 году.

Достопримечательности 
 Часовня Петра и Павла
 Памятник погибшим в Великой Отечественной Войне

Примечания 

Населённые пункты Ковровского района